Taneski (en macédonien : Танески) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1949–2003), écrivain macédonien ;
 Gjoko Taneski (né en 1977), chanteur macédonien ;
 Vlado Taneski (1952–2008), journaliste macédonien ;
  (né en 1980), poète, critique littéraire et traducteur macédonien.

Notes et références